«It Goes Like This» — песня американского кантри-певца Томаса Ретта, вышедшая 6 мая 2013 года в качестве третьего сингла с его дебютного студийного альбома It Goes Like This (2013). Авторами песни выступили Rhett Akins (отец Томаса Ретта), Ben Hayslip, Jimmy Robbins.

История 
Песня получила положительные отзывы и рецензии от музыкальных критиков и интернет-изданий, например, таких как Taste of Country. Бобби Пикок из Roughstock дал 4 звезды из 5 при оценке песни.

«It Goes Like This» дебютировал на позиции № 43 в американском хит-параде кантри-музыки Billboard Country Airplay в неделю с 11 мая 2013, и на № 28 в Hot Country Songs в неделю с 1 июня 2013, а также на № 96 Billboard Hot 100 в неделю с 29 июня 2013. Песня достигла позиции № 1 в Country Airplay, став для Томаса Ретта его 1-м чарттоппером в этом радиоэфирном кантри-чарте. Сингл достиг платинового статуса и сертифицирован RIAA. К апрелю 2014 тираж достиг 1,287,000 копий в США.

Музыкальное видео 
Режиссёром выступил TK McKamy, а премьера состоялась в июне 2013 года.

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
  (более 32 млн просмотров)

Кантри-песни
Песни 2013 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Country Airplay
Синглы Big Machine Records
Метапрозаические песни
Песни Томаса Ретта